Дании́л Алекса́ндрович Цыплако́в () — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту. Чемпион России 2014 года. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
С самого детства и до настоящего времени тренируется под руководством своего отца, Александра Викторовича Цыплакова. В прошлом тот также был прыгуном в высоту, имел личный рекорд 2,24 м, четыре раза выигрывал чемпионат РСФСР.

Высокие результаты Даниил начал показывать уже в юношеском возрасте. В 2008 году в 15 лет он занял второе место на первенстве России среди юношей (до 18 лет) с результатом 2,11 м. Через год он уже был лучшим высотником страны в своей возрастной категории и выступал в составе сборной России на международных стартах. На чемпионате мира среди юношей в итальянском Брессаноне он завоевал бронзовую награду с личным рекордом 2,17 м. А через несколько дней он добавил к этому результату ещё 4 сантиметра и стал лучшим на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тампере.

В последующие годы он стабильно становился лучшим на национальных турнирах, стабильно покоряя планку на высоте больше 2,20 м. Однако на международных стартах ему не удавалось реализовать свой потенциал. Только 26-е место в квалификации чемпионата мира среди юниоров — 2010 (взял всего лишь 2,05 м) и 4-е место чемпионата Европы среди юниоров (2,23 м) не соответствовали уровню притязаний спортсмена.

Несмотря на эти неудачи, прогресс Даниила продолжился. В 2012 году на национальном чемпионате он занимает 6-е место и впервые в карьере прыгает выше 2,30 м. Результат 2,31 м означал выполнение норматива мастера спорта международного класса. На следующий год Цыплаков начал активно собирать медали различных крупных турниров. Начав с бронзы зимнего чемпионата России, впоследствии он добился медали аналогичного достоинства на летнем первенстве страны, а также стал вице-чемпионом Европы среди молодёжи.

Зимой 2014 года Даниил совершил прыжок на 2,34 м, отобрался на чемпионат мира в помещении, где занял высокое 5-е место (2,32 м). Он вполне мог оказаться и на пьедестале, но планка на высоте 2,36 м, которую он взял во второй попытке, упала, когда он уходил с матов. Это дало судье основание поднять красный флаг и не засчитать прыжок как удачный. На летнем чемпионате России в отсутствие олимпийского чемпиона Ивана Ухова впервые стал победителем и вошёл в состав сборной на чемпионат Европы. Перед континентальным форумом Даниил установил личный рекорд 2,33 м на Спартакиаде молодёжи России в Саранске, но приблизиться к этим цифрам на главном старте сезона не смог — только 2,26 м, и он вновь остался 5-м.

На чемпионате мира 2015 года занял 5-е место с результатом 2,29.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Даниила Цыплакова на сайте all-athletics.com
 Профиль Даниила Цыплакова на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Даниила Цыплакова на сайте ВФЛА

Прыгуны в высоту России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса